Абрамов Костянтин Миколайович (1912—1998) — радянський воєначальник, генерал-полковник, Герой Радянського Союзу.
 Абрамов Костянтин Сергійович (1981) — російський хокеїст.